Марина Николаевна Чебуркина (род. в 1965 году, Москва) — российско-французская органистка и музыковед, доктор искусствоведения. Является крупнейшим специалистом французского органного искусства Барокко. Одновременно выступает послом русской органной культуры в разных странах мира, является первым исполнителем многочисленных органных сочинений современных российских композиторов.

Биография 
С отличием окончила Московскую Государственную консерваторию им. П. И. Чайковского (1989) по двум специальностям: музыковедение и орган, — а затем ассистентуру-стажировку и аспирантуру Московской консерватории (1992) по специальностям: орган и искусствоведение (музыкальное искусство). Среди педагогов: Г. Н. Егиазарова, Л. И. Ройзман, Н. Н. Гуреева, Ю. Н. Холопов (научный руководитель дипломной работы), Е. Г. Сорокина, Ю. М. Буцко.

С 1992 по 1994 год была удостоена стипендии французского Правительства. Совершенствовалась во Франции и Германии у Мари-Клер Ален, Мишеля Шапюи (Высшая Национальная Парижская консерватория), Луи Робийара, Харальда Фогеля.

С 1996 по 2010 год — органистка Королевской капеллы Версальского дворца (Франция); с 1996 года по настоящее время — органистка Священнического братства Святого Пия Х в Париже.

С 2006 года — член Национальной комиссии по охране исторических памятников (секция органов) при Министерстве Культуры Франции (Приказ Министра Культуры Франции).

2010 год отмечает начало регулярного сотрудничества Марины Чебуркиной с Московской Государственной консерваторией им. П. И. Чайковского (выступления с концертами, проведение мастер-классов, участие в международных научных конференциях и жюри международных конкурсов, экспертная деятельность по вопросам органостроения).

С 2013 года — органистка церкви Богоматери Утешения в Париже.

Также с 2013 года — приглашённый научный сотрудник Университета Париж I Пантеон-Сорбонна, автор и координатор проекта «Орган, Искусства и Науки».

Учёные степени 
1994: Кандидат искусствоведения; тема диссертации: «Органная музыка О. Мессиана» (защищена в Московской Государственной консерватории; научный руководитель — Ю. Н. Холопов).

2013: Доктор искусствоведения; тема диссертации: «Французское органное искусство Барокко: музыка, органостроение, исполнительство» (защищена в Московской Государственной консерватории).

Награды 
2005: Кавалер Ордена Искусств и Литературы Франции (Приказ Министра Культуры Франции).

Репертуар 
Марина Чебуркина исполняет органную музыку разных эпох и стилей. Является создателем двух оригинальных тематических программ: «Королевские органисты и их современники» и «Русская органная музыка». Осуществляет премьеры не переиздававшихся в наши дни и рукописных сочинений французского Барокко, а также произведений современных российских композиторов.

Дискография 
Для лейбла Natives Éditions

«Королевские органисты и их современники» (Коллекция) 
 Claude Balbastre à Saint-Roch / Клод Бальбастр в Сен-Рок. Марина Чебуркина и Мишель Шапюи на историческом органе церкви Сен-Рок в Париже. CD I–II. — Paris : Natives, 2002. EAN 13 : 3760075340018
 Du Roy-Soleil à la Révolution, l’orgue de la Chapelle royale de Versailles / От Короля-Солнца до Революции, орган Королевской капеллы Версаля. Марина Чебуркина на органе Королевской капеллы Версальского дворца. — Paris : Natives, 2004. EAN 13 : 3760075340032
 Louis Claude Daquin, l’œuvre intégrale pour orgue / Луи Клод Дакен, полное собрание сочинений для органа. Марина Чебуркина на органе Королевской капеллы Версальского дворца. — Paris : Natives, 2004. EAN 13 : 3760075340049
 Louis Marchand, l’œuvre intégrale pour orgue / Луи Маршан, полное собрание сочинений для органа. Марина Чебуркина на органе Королевской капеллы Версальского дворца. CD I–II. — Paris : Natives, 2005. EAN 13 : 3760075340056
 François Couperin, l’œuvre intégrale pour orgue / Франсуа Куперен, полное собрание сочинений для органа. Марина Чебуркина на органе Королевской капеллы Версальского дворца. CD I–II. — Paris : Natives, 2005. EAN 13 : 3760075340063
 Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier, œuvres pour orgue / Жан-Жак Боварле-Шарпантье, сочинения для органа. Марина Чебуркина на историческом органе аббатства Сент-Круа в Бордо. CD I–II. — Paris : Natives, 2007. EAN 13 : 3760075340087
 Gaspard Corrette, l’œuvre intégrale pour orgue / Гаспар Корретт, полное собрание сочинений для органа. Марина Чебуркина на историческом органе аббатства Сен-Мишель-ан-Тьераш. — Paris : Natives, 2009. EAN 13 : 3760075340100
 Nicolas de Grigny, l’œuvre intégrale pour orgue / Никола дё Гриньи, полное собрание сочинений для органа. Марина Чебуркина на исторических органах аббатства Сен-Мишель-ан-Тьераш и аббатства Сент-Круа в Бордо. — Paris : Natives, 2015. EAN 13 : 3760075340148
 Jean Adam Guilain, l’œuvre intégrale pour orgue / Жан Адам Гилен, полное собрание сочинений для органа. Марина Чебуркина на историческом органе аббатства Сен-Мишель-ан-Тьераш. — Paris : Natives, 2016. EAN 13 : 3760075340155
 Pierre Du Mage, Louis Nicolas Clérambault, l’œuvre intégrale pour orgue / Пьер Дю Маж, Луи Никола Клерамбо, полное собрание сочинений для органа. Марина Чебуркина на историческом органе аббатства Сен-Мишель-ан-Тьераш. — Paris : Natives, 2019. EAN 13 : 3760075340179

«Русская органная музыка» (Коллекция) 
 Deux siècles de musique russe pour orgue / Два века русской органной музыки. Марина Чебуркина на историческом органе церкви Сен-Сюльпис в Париже. CD I–II. — Paris : Natives, 2003. EAN 13 : 3760075340025
 Youri Boutsko, Grand cahier d’orgue / Юрий Буцко, Большая органная тетрадь. Марина Чебуркина на историческом органе аббатства Сент-Этьенн в Кан. — Paris : Natives, 2010. EAN 13 : 3760075340117
 Dmitri Dianov, l’Îlot, œuvres pour orgue / Дмитрий Дианов, Островок, сочинения для органа. Марина Чебуркина на историческом органе аббатства Сент-Этьенн в Кан. — Paris : Natives, 2010. EAN 13 : 3760075340124
 Youri Boutsko, Deuxième Grand cahier d’Orgue : Images russes, Tableaux, Légendes, Histoires véridiques et invraisemblables / Юрий Буцко, Вторая Большая органная тетрадь: Русские образы, картины, сказания, были и небылицы (посв. М. Чебуркиной). Марина Чебуркина на органе церкви Сен-Мартен в Дюделанж, Люксембург. — Paris : Natives, 2016. EAN 13 : 3760075340162

Главные научные труды 
 Чебуркина М. Н. (комментированный перевод; научная редакция: Холопов Ю. Н.). Оливье Мессиан. Техника моего музыкального языка. — Москва: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1995. — 128 с. ISBN 5-87245-0109
 Tchebourkina M. L’orgue de la Chapelle royale de Versailles : À la recherche d’une composition perdue // L’Orgue. — Lyon, 2007. 2007–IV № 280. — P. 3–112. ISSN 0030–5170
 Tchebourkina M. L’Orgue de la Chapelle royale de Versailles, Trois siècles d’histoire. — Paris : Natives, 2010. — 256 p. ISBN-13 978–2–911662–09–6
 Чебуркина М. Н. Французское органное искусство Барокко: Музыка, Органостроение, Исполнительство. — Paris : Natives, 2013. — 848 с. ISBN-13 978–2–911662–10–2

YouTube 
 Марина Чебуркина за органом Королевской капеллы Версальского дворца.
 Юрий Буцко. Вторая Большая Органная тетрадь (2010, посвящается М. Чебуркиной) — Марина Чебуркина, Мировая премьера.
 Клод Бальбастр. Концерт для органа — Марина Чебуркина, Мировая премьера.

Ссылки 
 Официальный сайт Марины Чебуркиной
 Страница Марины Чебуркиной на сайте издательства « Natives », Франция
 Страница Марины Чебуркиной на сайте Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского
 Дискография Марины Чебуркиной на Google, iTunes, Spotify, Deezer, Qobuz
 Публикации Марины Чебуркиной на Academia.edu
 Марина Чебуркина на сайте Университета Париж I Пантеон-Сорбонна

Примечания 

Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Органисты по алфавиту
Органисты России
Органисты Франции
Доктора наук
Доктора искусствоведения
Персоналии:Московская консерватория
Выпускники Московской консерватории
Выпускники Парижской консерватории
Выпускники и ученики школы №201 (Москва)